Население Курска характеризуется разнонаправленными тенденциями. Первый рекорд численности населения Курскa был побит в 1987 году и составил 434 тысячи человек. Затем началось сокращение население из-за его естественной убыли. К 2007 году население города опустилось до 407 тысяч человек. Однако затем возобновился его рост из-за высокого миграционного притока. 2015 год был первым и пока единственным за весь постсоветский период, когда в городе был зафиксирован небольшой естественный прирост населения — 178 человек. В 2016 году он снова сменился естественной убылью (237 человек). Благодаря международной миграции, постсоветские рекорды по темпам роста населения были побиты в 2015 году (+8 100 человек), затем в 2016 (+6 000). В результате население города в 2017 году вплотную подошло к 450-тысячному рубежу.

Динамика численности

Примечания 

Курск
Курск